Ворониха — село в Ребрихинском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Воронихинского сельсовета.

Географическое положение и природные условия 
Село находится на Приобском плато к северу от озера Бахматовского.

История 
Основано в 1750 г. В 1928 году состояло из 781 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Воронихинского сельсовета Боровского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Примечания 

Населённые пункты Ребрихинского района